Den Namen Fischerkirche (abgeleitet von der sie in der Regel ursprünglich nutzenden Berufsgruppe der Fischer, häufig mit dem Patrozinium Petrus bzw. Nikolaus) tragen folgende Kirchengebäude:

 Fischerkirche Born a. Darß, Mecklenburg-Vorpommern
 Fischerkirche in Ferch, Brandenburg
 Fischerkirche in Łeba
 Fischerkirche (Lindau), Bayern
 Fischerkirche (Lübeck), Schleswig-Holstein 
 Fischerkirche (Rust), Burgenland
 Fischerkirche in Sigmertshausen
 Fischerkirche in Timmendorfer Strand

Siehe auch 
 Schifferkirche
 Seemannskirche

Liste (Kirchengebäude nach Name)